Сарсур — фамилия:

 Сарсур, Линда (род. 1980) — американская политическая активистка.
 Сарсур, Рубель (род. 1983) — арабско-израильский футболист.

См. также 
 Сарсуэла